Two Girls – cortometraggio del 1911 prodotto dalla American Film Manufacturing Company
Two Girls – cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor